Magdalena van Valois (Saint-Germain-en-Laye, 10 augustus 1520 - Edinburgh, 7 juli 1537) was in 1537 enkele maanden koningin-gemalin van Schotland. Ze behoorde tot het huis Valois.

Levensloop
Magdalena was de derde dochter van koning Frans I van Frankrijk en diens eerste echtgenote Claude, dochter van koning Lodewijk XII van Frankrijk.

In 1534 overwoog koning Jacobus V van Schotland om met zijn maîtresse Margaret Erskine te huwen, maar het Schots Parlement wist hem te overtuigen om met een buitenlandse prinses te huwen. Jacobus V besloot een Franse prinses te zoeken en zijn keuze viel op de veertienjarige Magdalena. Frans I antwoordde echter dat hij Magdalena te jong vond en stelde hem drie andere potentiële echtgenotes voor. In 1536 reisde Jacobus V naar Parijs om Maria van Bourbon te ontmoeten, een dochter van hertog Karel van Bourbon-Vendôme. Jacobus en Magdalena werden echter verliefd op elkaar. Haar vader gaf zijn toestemming voor de bruiloft, maar hij deed het niet van harte omdat hij zich zorgen maakte over de zwakke gezondheid van Magdalena.

Op 1 januari 1537 huwden Jacobus V en Magdalena in de Notre-Damekathedraal van Parijs. Het echtpaar bleef nog tot in de lente aan het Franse hof en reisde in mei 1537 naar Schotland.

De vrees van haar vader Frans I kwam uit: kort na haar aankomst in Schotland werd Magdalena ziek en in juli 1537 stierf ze op 16-jarige leeftijd in Edinburgh, nog voor ze officieel tot koningin was gekroond. Haar huwelijk met Jacobus V was kinderloos gebleven en een jaar later hertrouwde hij met Maria van Guise, weduwe van hertog Lodewijk II van Longueville. Magdalena werd bijgezet in de Holyrood Abbey in Edinburgh.

Voorouders 

Partner van de koning van Schotland
Huis Valois-Orléans-Angoulême
Valois, M